Алекса́ндр Алекса́ндрович Орло́в (1889—1974) — русский и советский артист балета, оперетты, эстрады и кино. Заслуженный артист РСФСР (1936).

Биография 
Александр Орлов родился а в Ростове-на-Дону. До 1904 года учился на балетном отделении Московского театрального училища (педагоги Василий Гельцер и Николай Домашёв). Затем поступил на балетное отделение Санкт-Петербургской театральной школы (педагоги Михаил Обухов, Михаил Фокин и Александр Ширяев), которое окончил в 1908 году.

В 1908—1924 году — солист балета Мариинского театра (Ленинградского театра оперы и балета), в 1934—1941 — Ленинградского Малого театра. В 1909—1911 годы участвовал в Русских сезонах Сергея Дягилева, где стал первым исполнителем партий в легендарных балетах Михаила Фокина: Панталоне («Карнавал», 1909) и Арапа («Петрушка», 1911). Также Михаил Фокин создал для Орлова и Матильды Кшесинской фольклорный номер «Русские пляски» на музыку Анатолия Лядова.

Много работал на эстраде, исполняя характерные танцы с Евгенией Лопуховой. В 1915 году впервые выступил в оперетте, дебютировав в партии Меркурия («Орфей в аду», на сцене Мариинского театра). В 1917—1920 году работал в Петроградском «Палас-театре», в 1920—1923 — артист Государственного театра комической оперы Константина Марджанова, в 1924—1929 — театра музкомедии М. Д. Ксендзовского. В 1929—1934 и 1941—1959 годы — артист Ленинградского театра музкомедии.

В середине 1920-х годов вместе с Леонидом Утёсовым создал эстрадный театр «Утор» (Утёсов-Орлов). В 1928 году исполнил центральную роль «последнего извозчика» в спектакле-обозрении Ленинградского мюзик-холла «Чудеса XXI века». В 1920-х годах начал сниматься в кино, где играл в основном небольшие комические, порой эпизодические роли.

Умер 23 октября 1974 года в Ленинграде. Прах захоронен на кладбище крематория.

Репертуар

В Мариинском театре (Ленинградском театре оперы и балета) 
  — «Тщетная предосторожность», хореография Мариуса Петипа и Льва Иванова — Никез
 «Карнавал», хореография Михаила Фокина — Панталоне
 «Арагонская хота», хореография Михаила Фокина — Солист
 «Привал кавалерии», хореография Мариуса Петипа — Корнет, Ротмистр
 «Арлекинада», хореография Мариуса Петипа — Кассандр, Пьеро
 «Конёк-Горбунок», хореография Мариуса Петипа и Александра Горского — малороссийский танец, Иван-дурачок
 «Павильон Армиды», хореография Михаила Фокина — Шут
 «Капризы бабочки», хореография Мариуса Петипа — Кузнечик-гуляка
 «Корсар», хореография Мариуса Петипа — Исаак
 «Волшебная флейта», хореография Льва Иванова — Маркиз
 «Дочь фараона», хореография Мариуса Петипа — Джон Буль
 «Дон Кихот», хореография Александра Горского — Санчо Панса
 «Эсмеральда», хореография Мариуса Петипа — цыганский танец
 «Раймонда», хореография Мариуса Петипа — мазурка, панадерос
 «Лебединое озеро», хореография Мариуса Петипа — испанский танец

В Ленинградском Малом театре оперы и балета 
  — «Арлекинада», балетмейстер Ф. Лопухов — Кассандр
  — «Коппелия», балетмейстер Ф. Лопухов — Коппелиус
  — «Светлый ручей», балетмейстер Ф. Лопухов — Гармонист — первый исполнитель
  — «Фадетта», балетмейстер Л. Лавровский — Барбо — первый исполнитель
  — «Тщетная предосторожность», балетмейстер Л. Лавровский — Матушка Симона — первый исполнитель
  — «Кавказский пленник», балетмейстер Л. Лавровский — Жених Черкешенки — первый исполнитель
 1940 — «Сказка о попе и о работнике его Балде», балетмейстер В. Варковицкий — Поп — первый исполнитель
 1940 — «Ашик-Кериб», балетмейстер Б. Фенстер — Паша — первый исполнитель

В Ленинградском театре музкомедии 
  — «Эх, миледи» М. Красева и С. Брандсбурга — Тетёркин — первый исполнитель
 1932 — «Цыганский барон» И. Штрауса — Зупан
 1933 — «Фиалка Монмартра» И. Кальмана — Пискачевский
 1934 — «Прекрасная Елена» Ж. Оффенбаха — Калхас
  — «Свадьба в Малиновке» Б. Александрова — Яшка-артиллерист — первый исполнитель
  — «Раскинулось море широко» В. Витлина, Н. Минха, Л. Круца — Боцман — первый исполнитель
  — «Сорочинская ярмарка» А. Рябова — Черевик — первый исполнитель
 1944 — «Фиалка Монмартра» И. Кальмана — Пискачевский
  — «Девичий переполох» Ю. Милютина — Сапун-Тюфякин — первый исполнитель
 1947 — «Вольный ветер» И. Дунаевского — матрос Фома
 «Женихи» И. Дунаевского — Филат Игнатьевич Штобышов, гробовщик
 «Сильва» И. Кальмана — князь Леопольд Воляпюк
 «Баядера» И. Кальмана — Луи-Филипп ла Туретт
 «Подвязка Борджиа» М. Краусса — Банкир
 «Ночь любви» В. Валентинова — Исправник
 «Птички певчие» Ж. Оффенбаха — Губернатор
 «Ледяной дом» К. Листова — Тредьяковский

Фильмография 

 1915 — Венгерские танцы Брамса
 1915 — Дочь падшей — гимназист
 1915 — Дядюшка и племянник — племянник
 1916 — Как с гуся вода — официант
 1916 — Любовь всесильна — Бецкий

  — Мать — Андрей Находка
  — Аэро НТ-54 — деревенский дьячок
  — Ледяной дом
  — Новый Вавилон — Менелай (в «Прекрасной Елене»)
  — Итальянка
  — Для вас найдётся работа — эпизод
  — Антон Иванович сердится — Кибрик Яков Григорьевич, комик Музкомедии
 1942 — Оборона Царицына — хозяин ресторана
  — Солистка балета — Аполлон Владимирович Иволгин
 1951 — Белинский — Потапыч, буфетчик
  — Запасной игрок — Старик на пароходе
  — Укротительница тигров — Василий Васильевич Воронцов, отец Лены
  — Дело Румянцева — доктор
 1957 — На переломе — портной
  — Улица полна неожиданностей — продавец зоомагазина
  — В дни Октября — конферансье в ресторане (нет в титрах)
  — Шофёр поневоле — Руководитель самодеятельности
  — У тихой пристани — член «Клуба пенсионеров» (нет в титрах)
  — Дом напротив — Старичок
  — Шли солдаты — провинциальный аристократ (нет в титрах)
  — Осторожно, бабушка! — старик из «старой гвардии»
  — Дама с собачкой — ресторанный артист с гитарой
 1961 — Две жизни — уголовник (нет в титрах)
  — Старожил — работник манежа
  — Горизонт — Актёр
  — Женихи и Ножи — гость в оперетте «Ножи»
  — Крепостная актриса — вахмистр
  — Каин XVIII — чиновник на балу (нет в титрах)
  — Внимание! В городе волшебник! — астроном
 1963 — Мандат — исполнитель концертного номера (нет в титрах)
 1963 — Хоккеисты — Владимир Введенский
  — Верьте мне, люди — «дядя Митя», старый уголовник
  — Хотите — верьте, хотите — нет… — дедушка Толика Шульгина
  — Большая кошачья сказка — Советник
 1965 — Год как жизнь — Абель Ганс
 1965 — Мы, русский народ — Ванятка
 1965 — Сегодня — новый атракцион — служащий цирка
  — В городе С. — итальянец, бродячий артист на набережной
  — Три толстяка — Август, странствующий артист
 1966 — Республика ШКИД — нэпман, танцующий в ресторане (нет в титрах)
  — 12 стульев (телеспектакль) — Дядьев, хозяин «Быстроупака» (нет в титрах)
  — Татьянин день — артист
  — Свадьба в Малиновке — поп
  — Зелёная карета — актёр
  — Интервенция — конферансье
  — Старая, старая сказка — часовой с метлой у входа в царство
  — Мама вышла замуж — эпизод
  — Король Лир — старик, арендатор Глостера

Признание и награды 
 1936 — заслуженный артист РСФСР
 1939 — Орден «Знак Почёта»
 1943 — Медаль «За оборону Ленинграда»
 1945 — Орден Красной Звезды

Память 

В январе 1995 года почта России выпустила серию из трёх марок и купона «Русский балет. Памяти М. М. Фокина». На правой нижней марке — сцены из балета «Петрушка». Постановка балета была осуществлена антрепризой Сергея Дягилева в период третьего Русского сезона в 1911 году в парижском театре Шале. В центре марки на фоновом рисунке, выполненном по декорациям Александра Бенуа и в костюмах, созданных им, изображены: Петрушка, которого танцевал Михаил Фокин. Слева изображён Арап — Александр Орлов. Справа в роли Куклы — Тамара Карсавина.

Сочинения

Библиография

Примечания

Ссылки 

Выпускники Академии русского балета имени А. Я. Вагановой
Похороненные в Санкт-Петербургском крематории